Приангарье — названия географических объектов России, примыкающих к реке Ангара:

 Приангарье — просторечное неофициальное название Иркутской области
 Нижнее Приангарье — регион Красноярского края, объединяющий пять районов